Konjak, növényfaj; leopárdkontyvirág (Amorphophallus konjac) 
 Konjak, E425, a leopárdkontyvirág gumójából készített emulgálószer